Гавриловский сельский округ

Список

Владимирская область 

 Гавриловский сельский округ Суздальского района (упразднён)

Калининградская область 

 Гавриловский сельский округ Озёрского района (до 2019 года)

Московская область 

 Гавриловский сельский округ Луховицкого района (1994—2006)

Рязанская область 

 Гавриловский сельский округ Сасовского района
 Гавриловский сельский округ Спасского района

Ярославская область 

 Гавриловский сельский округ Ярославского района

См. также